Prasuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Prasuhn (* 1945), deutscher Musiker
 Jan-Peter Prasuhn (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Prasuhn (1918–2013), deutscher Politiker (SPD)